Rebel Yell („Schrei der Rebellen“) bezeichnet 
 einen Schlachtruf der Konföderiertenarmee während des Amerikanischen Bürgerkrieges, siehe Rebel Yell
Danach benannt sind
 ein Rocksong von Billy Idol, siehe Rebel Yell (Lied)
 ein Album von Billy Idol, siehe Rebel Yell (Album)
 eine Achterbahn im Vergnügungspark Kings Dominion (USA), siehe Rebel Yell (Achterbahn)
 eine von William Weller und seinen Brüdern in Louisville geschaffene Whiskymarke, die später von United Distillers übernommen wurde